Jessica Pegula (* 24. Februar 1994 in Buffalo) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.

Karriere 
Pegula, Tochter des Erdgasmilliardärs Terrence Pegula, dem unter anderem die Buffalo Bills und die Buffalo Sabres gehören, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennissport und wurde 2009 Profispielerin.

Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie bei kleineren Turnieren auf dem ITF Women’s Circuit. Wie viele US-amerikanische Spielerinnen nahm sie auch an Collegewettkämpfen teil, bei denen sie die University of Pittsburgh vertrat. 2010 erhielt sie eine Wildcard für die Juniorinnenkonkurrenz bei den US Open, unterlag dort aber in der ersten Runde. Im Jahr darauf durfte sie in New York bereits in der Qualifikation der Damenkonkurrenz antreten, wo sie gegen Kiki Bertens gewann, bevor sie in der zweiten Runde ausschied. 2012 konnte sie sich nach Finalteilnahmen bei großen ITF-Turnieren der $100.000-Kategorie in Marseille und Vancouver in der Weltrangliste erstmals unter die Top 200 schieben. Im selben Jahr gab sie in Québec, wo sie als Lucky Loserin nachträglich ins Hauptfeld rückte, ihr Debüt auf der WTA Tour, verlor dort aber zum Auftakt gegen Petra Martić.

Immer wieder unterbrachen Verletzungen den Fortschritt der US-Amerikanerin und zwangen sie zu längeren Pausen vom Profitennis. Aufgrund einer Knieverletzung bestritt Pegula 2014 nur ein einziges ITF-Turnier, bei dem sie während ihrer Zweitrundenbegegnung aufgeben musste. Im Jahr darauf gab sie ihr Comeback auf der ITF-Tour, konnte sich aber aufgrund eines Protected Ranking, das sie zur Teilnahme an größeren ITF-Turnieren berechtigte, in der Weltrangliste schnell wieder nach vorn arbeiten. Bei den US Open 2015 erreichte sie erstmals das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und gewann dort auf Anhieb ihr Erstrundenmatch gegen Alison Van Uytvanck; in der zweiten Runde musste sie sich Dominika Cibulková knapp in drei Sätzen geschlagen geben. 2016 folgten drei weitere Halbfinalteilnahmen auf der ITF-Tour, bevor sie, mit einer Wildcard ausgestattet, in Washington mit einem Sieg gegen Samantha Stosur erstmals in das Halbfinale eines WTA-Turniers einzog.

Nach einer Operation an der Hüfte konnte Pegula 2017 erst im August wieder auf der Tour einsteigen. In Québec erreichte sie im Folgejahr ihr erstes WTA-Finale. Auf dem Weg von der Qualifikation ins Endspiel, in dem sie Pauline Parmentier unterlag, schlug sie unter anderem die an Nummer zwei gesetzte Petra Martić. 2019 konnte sie die gute Form aus dem Vorjahr bestätigen, als sie bei einem Turnier der WTA Challenger Series in Newport Beach im Endspiel erst von Bianca Andreescu gestoppt werden konnte und anschließend beim hochdotierten ITF-Turnier in Midland ebenfalls das Finale erreichte, dort jedoch gegen Caty McNally verlor. Trotz wechselhafter Ergebnisse im weiteren Saisonverlauf erlebte sie in Washington mit dem Gewinn ihres ersten WTA-Titels nach einem glatten Zweisatzsieg gegen Camila Giorgi ihren bislang größten Erfolg. In der Woche darauf erreichte Pegula mit Platz 55 ihre bis dahin beste Weltranglistenposition.

Im Januar 2020 gelang ihr in Auckland die dritte Finalteilnahme auf der WTA Tour. Nachdem sie in der Runde zuvor Caroline Wozniacki in drei Sätzen bezwingen konnte, verlor sie das Endspiel gegen Serena Williams mit 3:6 und 4:6.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Karrierestatistik und Turnierbilanz

Einzel 
Die letzte Aktualisierung erfolgte nach dem WTA-Turnier in Dubai 2023.

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Billie Jean King Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Billie Jean King Cup.

Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel bei ITF- und WTA-Turnieren. Als Quelle dient die WTA-Seite der Spielerin. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorie Tier I (bis 2008), die WTA-Turniere der Kategorien Premier Mandatory und Premier 5 (2009–2020) bzw. die WTA-Turniere der Kategorie 1000 (seit 2021).

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Vereinigte Staaten)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
US-Amerikaner
Geboren 1994
Frau